Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Houston 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (finale)
 Tracy Austin (quarti di finale)
 Billie Jean King (campionessa)
 Wendy Turnbull (semifinali)

 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Sue Barker (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Billie Jean King (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Houston 1980